Two Rivers kan syfta på följande platser:

USA 

 Two Rivers, Alaska, ort,  
 Two Rivers, Wisconsin (city), stad i Manitowoc County, 
 Two Rivers, Wisconsin (town), ort i Manitowoc County, 

Robotskapade USAförgreningar